Název Těchlovice má více sídel:

 Těchlovice (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Těchlovice (okres Děčín) – obec v okrese Děčín
 Těchlovice (Stříbro) – část města Stříbro v okrese Tachov